Американский штат Кентукки административно разделён на 120 округов, которые создавались с 1780 по 1912 год. По данным на 2020 год население штата составляло  человек, то есть в одном округе в среднем проживало  человек. Площадь штата составляет  км², то есть средняя площадь округа составляет 872 км², а средняя плотность населения — 43,1 человека на квадратный километр. Столица штата, Франкфорт, располагается в округе Франклин.

Несмотря на то, что Кентукки занимает 37 место по площади, в данном штате 120 округов; в зависимости от определений это — третье или четвёртое место среди штатов США. Первоначально деление штата было основано на идее, что любой житель должен иметь возможность совершить поездку в окружной центр туда-обратно за день. Однако позднее граждане, не согласные с действиями властей своего округа, также начали требовать от властей штата разрешить им отделиться и создать новый округ. На это также влияли цены на землю, которые сильно росли в новых окружных центрах. Редакция  1891 года ужесточила ограничения на создание новых округов. Они не менялись по сей день и заключаются в следующем:

 площадь нового округа не менее 400 квадратных миль (1036 км²);
 население не менее 12 000 человек;
 создание нового округа не должно: сокращать площадь существующих округов до менее чем 400 кв. миль и сокращать население существующего до менее чем 12 000 человек;
 граница между округами должна быть минимум в 10 милях (около 16 км) от главного города существующего округа.

После вступления в силу редакции конституции штата 1891 года был создан лишь один округ — Мак-Крири.

Список округов

Интерактивная карта 
Ниже представлена интерактивная карта Кентукки: нажмите на любой округ, чтоб перейти на страницу о нём.

Примечания 

Кентукки
Округа